Matcherna i Grupp C i världsmästerskapet i fotboll för damer 1999 spelades från 19 till 27 juni 1999.

Tabell

Matcher

Japan mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=JPN-CAN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 19 juni 1998
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Nami Otake 
|mål2     =  Silvana Burtini
|arena    = Spartan Stadium
|spelplats= San Jose, Kalifornien
|publik   = 23298
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Norge mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=NOR-RUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Brit Sandaune Marianne Pettersen 
|mål2     =  Galina Komarova
|arena    = Foxboro Stadium
|spelplats= Foxborough, Massachusetts
|publik   = 14873
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Norge mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=NOR-CAN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 23 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Ann Kristin Aarønes Unni Lehn Hege Riise Linda Medalen Marianne Pettersen Solveig Gulbrandsen 
|mål2     =  Charmaine Hooper
|arena    = Jack Kent Cooke Stadium
|spelplats= Landover, Maryland
|publik   = 16448
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Japan mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=JPN-RUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 23 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Larisa Savina Olga Letyushova Natalia Karasseva Natalia Barbashina
|arena    = Civic Stadium
|spelplats= Portland, Oregon
|publik   = 17668
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Kanada mot Ryssland

{{Resultat med trupp|id=CAN-RUS
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 26 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Charmaine Hooper 
|mål2     =  Irina Grigorieva Elena Fomina Olga Karasseva
|arena    = Giants Stadium
|spelplats= East Rutherford, New Jersey
|publik   = 29401
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Norge mot Japan

{{Resultat med trupp|id=NOR-JPN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 26 juni 1999
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Hege Riise Hiromi Isozaki Ann Kristin Aarønes Dagny Mellgren 
|mål2     = 
|arena    = Soldier Field
|spelplats= Chicago, Illinois
|publik   = 34256
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp C